Le mot latin aurea est l'une des déclinaisons (notamment le nominatif féminin singulier) d'un adjectif signifiant « en or, doré » voire « jaune ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, l'adjectif latin aurea est employé comme épithète spécifique ou nom subspécifique de nombreuses espèces animales et végétales de couleur jaune (ou dont un élément est jaune). Pour les espèces et sous-espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
 La Lei Áurea (« Loi d'or ») est la loi qui a aboli l'esclavage au Brésil, en 1888.

Culture et société

Littérature 
 La  (« La Légende dorée ») est un ouvrage rédigé entre 1261 et 1266 par Jacques de Voragine, qui raconte la vie d'environ cent-cinquante saints (ou groupes de saints) et martyrs chrétiens, et relate certains événements de la vie du Christ et de la Vierge Marie ;
 Themis aurea est un livre de Michael Maier imprimé en 1618, qui justifie l'existence de l'ordre de la Rose-Croix et décrit ses lois.

Monuments 
 La Domus aurea (« Maison dorée ») est un palais impérial, construit pour Néron, qui couvrait plusieurs dizaines d'hectares de la Rome antique intra-muros.

Anthroponyme 
 Aurea est un prénom féminin hispanique et slovène, Auréa en est la version francophone ;
 Aurea Cruz (1982-), joueuse portoricaine de volley-ball ;
 Auréa Cormier, enseignante canadienne, fondatrice du Centre de recherche sur les aliments et directrice de l'école de nutrition et d'études familiales de l'université de Moncton ;
 Aurea, chanteuse de pop et soul portugaise.

Saintes chrétiennes 
 Aurea de Paris, (début du -666), première abbesse du monastère de Saint-Martial de Paris fondé par saint Éloi ; fête le 4 octobre ; 
 Aurea de Cordoue (810-856), religieuse mozarabe et martyre, faisant partie des quarante-huit martyrs de Cordoue, fête le 19 juillet ;
 Aurea de San Millán (1043-1070), religieuse et ascète, établie au monastères de San Millán de Suso ; fête le 11 mars.

Toponyme 
 Áurea, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul (Brésil).

Voir aussi 
 
 

Épithète spécifique